Улица Айвазовского (Херхеулидзевская, Соляная слободка, Войкова)— улица в Керчи. Находится в приморском городском районе Соляная пристань.

История 
Улица начала формироваться на начальном этапе новой градостроительной истории Керчи — как дорога на Ак-Бурун, к крепости и карантину.

Названа Херхеулидзевской в память бывшего Керчь-Еникальского градоначальника князя З. С. Херхеулидзева. В советское время некоторое время называлась Соляной слободкой. В 1927 году переименована в улицу Войкова. В связи с оптимизацией номенклатуры улиц города  переименована в улицу Айвазовского в 1959 году.

В 2001 году на улице Айвазовского установлена мемориальная доска в память о том, что прежде она называлась Херхеулидзевской:
«В 1858—1924 гг. эта улица носила имя Керчь-Еникальского градоначальника (1833—1850 гг.) генерал-майора, князя Захара Семёновича Херхеулидзе.»

В 2011 году принято решение о ремонте дорожного покрытия улицы.

Достопримечательности 
Херхеулидзевская улица известна тем, что на ней во флигеле дома купца Филиппа Белого, их деда, провели детство и юность геолог и палеонтолог академик Н. И. Андрусов и его сестра педагог Ю. И. Фаусек. Дом сохранился, флигель находится в ветхом состоянии. Дом и улица описаны в воспоминаниях академика Н. И. Андрусова.

Литература 
 Восточная (Крымская) война 1853—1856 годов: Новые материалы и новое осмысление. Том 1. — Симферополь: Крымский архив, 2005.
 Андрусов Н. И. Воспоминания: 1871—1890. — Париж, 1925.
 Эйнор О. Л. Николай Иванович Андрусов. — Киев, 1990.
 Оноприенко В.И. Николай Иванович Андрусов. 1861 - 1924. Москва: Наука,1990.

Примечания

Ссылки 
 Улица Айвазовского на карте
 Улица Айвазовского
 Улица Айвазовского

Улицы, названные в честь Ивана Айвазовского
Айвазовского
География Керчи